Il doppio del torneo di tennis Indianapolis Tennis Championships 1999, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Haarhuis e Jared Palmer che hanno battuto in finale Olivier Delaître e Leander Paes 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Olivier Delaître /  Leander Paes (finale)
 Paul Haarhuis /  Jared Palmer (Campioni)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (semifinali)
 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinali)

 Ellis Ferreira /  Rick Leach (quarti di finale)
 Jonas Björkman /  Wayne Ferreira (primo turno)
 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)
 Pablo Albano /  Goran Ivanišević (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Indianapolis Tennis Championships 1999